Велибеков — фамилия.

Известные носители 
 Велибеков, Бахадур Касум-бек оглу (1894—1940) — советский азербайджанский партийный и государственный деятель, народный комиссар юстиции (1922—1926), Генеральный прокурор (1922—1926, 1936—1937).
 Велибеков, Сафарали-бек Гасан-бек оглы (1861—1902) — азербайджанский педагог.